Marinov (masculin ; en ) ou Marinova (féminin ; en )) est un patronyme slave porté surtout en Bulgarie et dérivé du prénom Marin ; il est notamment porté par :
Gergana Marinova (née en 1987), joueuse de volley-ball bulgare ;
Hristo Marinov (né en 1987), lutteur bulgare ;
Ivailo Marinov (né en 1960), boxeur bulgare ;
Martin Marinov (né en 1967), céiste bulgare ;
Neli Marinova (née en 1971), joueuse de volley-ball bulgare ;
Pavel Marinov (né en 1988), joueur de basket-ball bulgare ;
Sevdalin Marinov (né en 1968), haltérophile bulgare ;
Sofi Marinova (née en 1975), chanteuse bulgare ;
Teresa Marinova (née en 1977), athlète bulgare ;
Victoria Marinova (1988 - 2018), journaliste bulgare ;
Zornitsa Marinova (née en 1987), gymnaste rythmique bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare